Alejandro Palacios – calciatore
Alvar González-Palacios – storico dell'arte
Antonio Palacios – architetto
Antonio Hernández Palacios – fumettista
Armando Palacios – cestista
Bárbara Palacios – modella
Carlos Palacios – calciatore
Cristian Palacios – calciatore
Diego Palacios – calciatore
Enrique Palacios – modello
Ever Palacios – calciatore
Eumelio Palacios – calciatore
Exequiel Palacios – calciatore
Ezequiel Palacios – pallavolista
Federico Palacios Martínez – calciatore
Fernando Quiroga y Palacios – cardinale
Francisco Palacios – calciatore
Helibelton Palacios – calciatore
Ignacio Vigalondo Palacios – cineasta
Jerry Palacios – calciatore
Jesús Díaz Palacios – arbitro
Johnny Palacios – calciatore
Jorge Francisco Vargas Palacios – calciatore e allenatore
José Iván Gutiérrez Palacios – ciclista
Juan Palacios – cestista
Julián Palacios – dirigente sportivo
Kelly Palacios – attrice
Marco Antonio Palacios – calciatore
Miguel Asín Palacios – storico
Pablo Palacios – calciatore
Raúl Palacios – calciatore
Roberto Palacios – calciatore
Sebastián Palacios – calciatore
Teodoro Palacios – altista
Wilson Palacios – calciatore